*.3GP (файловый формат 3GPP) — мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения () (3GPP) для мультимедийных служб 3G UMTS. Многие старые (HTS) мобильные телефоны (не обязательно 3G) имеют функции записи и просмотра аудио и видео в формате .3GP.

3G2 (файловый формат 3GPP2) — мультимедийный контейнер, определяемый 3GPP2 для мультимедийных служб 3G CDMA2000. Очень похож на файловый формат 3GP, но имеет некоторые расширения и ограничения по сравнению с 3GP.

Этот формат — упрощённая версия ISO 14496-1 Media Format, который похож на MOV, используемый QuickTime.

3GP сохраняет видео как MPEG-4 или H.263. Аудио сохраняется в форматах AMR-NB или AAC-LC.

Готовые видеоролики в 3GP имеют небольшой размер по сравнению с аналогичными видео в других форматах. Однако это достигается достаточно низким качеством: например, многие кадры представлены в виде цветных квадратиков.

Поддержка программным обеспечением 
На персональном компьютере медиафайлы данного формата могут быть просмотрены в Windows Media Player, QuickTime, VLC media player, Media Player Classic, MPlayer (в том числе его фронт-энды), RealPlayer или GOM Player.

Также данный формат может быть перекодирован в другой при помощи библиотеки FFmpeg и программ на её основе.

Ссылки

Примечания 

Кодеки
Стандарты мобильной телефонии